Kərimov ist der Familienname folgender Personen:

 Aslan Kərimov (* 1973), aserbaidschanischer Fußballspieler 
 İnam Kərimov (* 1977), aserbaidschanischer Politiker
 Məcid Kərimov (* 1958), aserbaidschanischer Politiker, Professor und Wissenschaftler